Zigerli ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Zigerli (* 1960), Schweizer Eishockeyspieler
 Manuel Zigerli (* 1989), Schweizer Eishockeyspieler